Octonoba är ett släkte av spindlar. Octonoba ingår i familjen krusnätsspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krusnätsspindlar
Octonoba